Taizu () è un nome templare solitamente utilizzato per denominare gli imperatori cinesi fondatori d'una dinastia. Può riferirsi ai seguenti sovrani.

 Gaozu (256 a.C. o 247 a.C.-195 a.C.) della dinastia Han
 Sun Quan (182-252) degli Wu Orientali
 Liu Yuan (Han Zhao) (251-310) di Han Zhao
 Tuoba Yulü (morto il 321) di Dai
 Murong Huang (297-348) degli Yan Anteriori
 Shi Hu (295-349) dei Zhao Posteriori
 Yao Chang (331-394) dei Qin Posteriori
 Lü Guang (337-400) dei Liang Posteriori
 Daowu (371-409) degli Wei Settentrionali
 Li Gao (351-417) dei Liang Occidentali
 Qifu Chipan (morto il 428) dei Qin Occidentali
 Feng Ba (morto il 430) degli Yan Settentrionali
 Juqu Mengxun (368-433) dei Liang Settentrionali
 Song Wendi (407-453) dei Liu Song
 Gao (427-482) dei Qi Meridionali
 Zhu Wen (852-912) dei Liang Posteriori
 Wang Shenzhi (862-925) di Min
 Abaoji (872-926) dei Liao
 Qian Liu (852-932) di Wuyue
 Duan Siping (893-944) di Dali
 Guo Wei (904-954) dei Zhou Posteriori
 Taizong (927-976) della dinastia Song
 Taizu (1068-1123) della dinastia Jīn
 Hongwu (1328-1398) della dinastia Ming
 Ming Yuzhen (1331-1366) di Dà Xià
 Wu Sangui (1612-1678) di Dà Zhōu

Si può riferire a coloro che non si dichiararono ufficialmente imperatori, ma che riceverono il titolo postumo dai loro successori.

 Cáo Cāo (155-220),  Taizu di Cao Wei (220-265)
 Sima Zhao (211-265), Taizu della dinastia Jìn (265-420)
 Zhang Gui (255-314), Taizu dei Liang Anteriori (320-376)
 Fu Hong (284-350), Taizu dei Qin Anteriori (351-394)
 Huan Wen (312-373), Taizu di Huan Chu (403-404)
 Liu Weichen (morto391), Taizu di Xia (Sedici Regni) (407-431)
 Xiao Shunzhi (fl. 477-482), Taizu dei Liang (502-557)
 Gao Huan (496-547), Taizu dei Qi Settentrionali (550-577)
 Yuwen Tai (507-556), Taizu dei Zhou Settentrionali (557-581)
 Chen Wenzhan (morto prima del 557), Taizu dei Chen (557-589)
 Yang Zhong (507-568), Taizu dei Sui (581-618)
 Li Hu (died in 551), Taizu dei Tang (618-907)
 Wu Shihuo (559-635), Taizu dei Zhou Meridionali (690-705)
 Yang Xingmi (852-905), Taizu di Wu (907-937)
 Liu Anren (morto prima del 917), Taizu degli Han Meridionali (917-971)
 Li Keyong (856-908), Taizu dei Tang Posteriori (923-936)
 Meng Yi (morto prima del 934), Taizu degli Shu Posteriori (934-965)
 Xu Wen (862-927), Taizu dei Tang Meridionali (937-975)
 Li Jiqian (963-1004), Taizu dei Xia Occidentali (1038-1227)
 Gengis Khan (1162?–1227), Taizu degli Yuan (1279-1368)
 Nurhaci (1559-1626), Taizu dei Qing (1644-1912)